Prvi razred Nogometnog podsaveza Osijek je predstavljalo drugi stupanj natjecanja u podsavezu. Prvak lige bi bio promoviran u Podsaveznu nogometnu ligu, dok bi posljednjeplasirani klubovi ispali u Grupno prvenstvo.

U podsaveznu ligu se plasirao prvak NK Sloga Borovo, dok iz lige nijedan klub nije ispao, jer je došlo do proširenja lige.

Tablica

Izvori 

 Dragutin Kerže: "Olimpija, simbol Donjega grada 1923. – 2003.", Nogometni klub Olimpija, Osijek, 2003., 

1952
1952
Osijek-1